Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii, czwartej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2006.

Zawody o Grand Prix Wielkiej Brytanii rozgrywane były po raz dwunasty; na Millenium Stadium po raz szósty.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Simon Stead, natomiast rezerwę toru stanowili Edward Kennett oraz Ben Wilson. Pierwotnie z numerem 17 miał wystartować Lewis Bridger – jednak zgodnie z Regulaminem Grand Prix nie spełniał wymogu wiekowego – 17 lat miał skończyć dopiero w listopadzie.

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (16) Simon Stead (Wielka Brytania)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (6) Bjarne Pedersen (Dania)
 (3) Leigh Adams (Australia)
 (8) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (9) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (11) Jarosław Hampel (Polska)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (12) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (13) Matej Žagar (Słowenia)
 (15) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (4) Nicki Pedersen (Dania)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (14) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (17) Edward Kennett (Wielka Brytania)
 (18) Ben Wilson (Wielka Brytania)

Wyniki

Opis 
W pierwszym starcie finału prowadził Jarosław Hampel, jednak atakujący Hancock upadł i bieg został przerwany. Po raz trzeci w tym sezonie Crump odniósł zwycięstwo i z aż 34 punktami prowadzi w klasyfikacji. Ponownie bardzo dobry występ zanotował Hancock i Hampel (awans odpowiednio na drugie i piąte miejsce w klasyfikacji). Jonsson po słabszym początku, teraz zajmuje 2 miejsce.

Tomasz Gollob zanotował najsłabszy występ w sezonie (10 miejsce), jednak utrzymał 4 miejsce w klasyfikacji. Ponownie najsłabszy w stawce był Protasiewicz.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Wielkiej Brytanii
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 2006
 Sezon żużlowy 2006

Bibliografia 
 Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii 2006

Wielka Brytania
2006
2006 w Walii
Sport w Cardiff